Фёдор Моллер:
 Моллер, Фёдор Антонович (1812—1875) — живописец и портретист.
 Моллер, Фёдор Васильевич (1760—1833) — вице-адмирал; дядя предыдущего.
 Моллер, Фёдор Фёдорович (1795—1875) — генерал-лейтенант; сын предыдущего.